Arcozelo peut désigner :

Toponymes

Arcozelo, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga ;
Arcozelo, paroisse civile de la municipalité de Gouveia, située dans le district de Guarda ;
Arcozelo, paroisse civile de la municipalité de Ponte de Lima, située dans le district de Viana do Castelo ;
Arcozelo, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Gaia, située dans le district de Porto ;
Arcozelo, paroisse civile de la municipalité de Vila Verde, située dans le district de Braga ;
Arcozelo das Maias, paroisse civile de la municipalité d'Oliveira de Frades, située dans le district de Viseu.

Voir aussi 
Arcozelos, paroisse civile de la municipalité portugaise de Moimenta da Beira, située dans le district de Viseu.

Homonymie de toponyme